Ferdinand Stosch ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Stosch (Theologe, 1688) (1688–1727), deutscher reformierter Theologe, Hof- und Garnisonsprediger in Potsdam
 Ferdinand Stosch (Theologe, 1717) (1717–1780), deutscher reformierter Theologe, Generalsuperintendent von Lippe-Detmold
 Ferdinand Stosch (Theologe, 1750) (1750–1821), deutscher reformierter Theologe, Oberhofprediger in Berlin
 Ferdinand von Stosch (General) (1784–1857), preußischer Generalleutnant